Geografia:
Costa Oest dels Estats Units, o West Coast of the United States en anglès
West Coast (Cap Occidental), regió sud-africana a la província del Cap Occidental
 Altres:
West Coast Air, aerolínia canadenca
West Coast Choppers, marca de motocicletes estatunidenca
West Coast Eagles Football Club, equip de futbol australià